Koffiedik
 Modder
 Prut (studentengerecht), een eenvoudig en goedkoop sausachtig groentemengsel toepasbaar bij tal van gerechten
 een rivier in Oost-Europa, zie Proet
 Slaapzand